Рэгланд — фамилия. Известные носители:
 Рэгланд, Джек (1913—1996) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Рэгланд, Фелиция (1980) — американская профессиональная баскетболистка.